Obsjtina Kazanlk (bulgariska: Община Казанлък) är en kommun i Bulgarien.   Den ligger i regionen Stara Zagora, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia.

Obsjtina Kazanlk delas in i:
 Buzovgrad
 Gorno Izvorovo
 Dolno izvorovo
 Dunavtsi
 Enina
 Koprinka
 Krăn
 Kntjevo
 Gorno Tjerkovisjte
 Ovosjtnik
 Rozovo
 Rzjena
 Chadzjidimitrovo
 Tjerganovo
 Sjejnovo
 Sjipka
 Jasenovo

Följande samhällen finns i Obsjtina Kazanlk:

 Kazanlăk
 Kren

Trakten runt Obsjtina Kazanlk består till största delen av jordbruksmark. Runt Obsjtina Kazanlk är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Stara Zagora (region)